Sodus Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sodus Township (Michigan)
 Sodus Township (Minnesota)